Выдыш, Анна Ефимовна (род. 14 ноября 1925, с. Носиковка) — Герой Социалистического Труда.
 Выдыш, Иван Ильич — советский метростроитель, генерал-директор пути и строительства 3 ранга, лауреат Сталинской премии.